Алекса́ндр Ефи́мов:
 Ефимов, Александр Александрович (лётчик) (1914—1989) — Заслуженный лётчик-испытатель СССР.
 Ефимов, Александр Александрович (род. 1980) — российский актёр.
 Ефимов, Александр Александрович (1994—2022) — российский военнослужащий,  старший лейтенант, Герой Российской Федерации.
 Ефимов, Александр Алексеевич (1905—1964) — советский живописец и педагог.
 Ефимов, Александр Анатольевич (род. 1960) — российский тренер и судья по пауэрлифтингу, Заслуженный тренер России.
 Ефимов, Александр Борисович (1910—1985) — строитель, Герой социалистического труда.
 Ефимов, Александр Васильевич (1924—2001) — советский и российский математик, заслуженный деятель науки РСФСР.
 Ефимов, Александр Васильевич (1940—2016) — президент Уральского государственного университета путей сообщения.
 Ефимов, Александр Владимирович (род. 1958) — российский дипломат.
 
 Ефимов, Александр Павлович (1905—1980) — советский партийный и государственный деятель.